El nombre Pablo Barrios puede referirse a:

 Pablo Barrios Rivas (2003-), futbolista español;
 Pablo Barrios (1979-), jinete venezolano.